Perun može značiti:

 Perun, baltički i slavenski bog groma i munje
 Perun (brdo), brdo iznad Žrnovnice